Морон-де-Альмасан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 62,06 км². Население 228 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Хуан Баутиста.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории